Ostburg steht für Burganlagen
Ostburg (Burg Brandenburg), Ruine
Ostburg (Waldstein), Großer Waldstein, Fichtelgebirge

Siehe auch:
 Burg Osten
Oostburg
Ostberg
Osterburg